Підгайчиківська сільська рада — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Підгайчиківська сільська рада — Львівська область, Золочівський район
 Підгайчиківська сільська рада — Львівська область, Самбірський район